A Flipper és barátai vagy Flipper és Lopaka (eredeti cím: Flipper and Lopaka) ausztrál televíziós rajzfilmsorozat, amelyet a Yoram Grass készített.

Ismertető 
A sorozat egy egzotikus szigeten játszódik. A szigetlakók bambusz- és páfránykunyhókban élnek és gyümölcsöket esznek. Itt él Lopaka is, a kisfiú. Egy nap egy delfin megmenti Lopaka életét. Elválasztatatlan barátok lesznek és színes kalandokban vesznek részt...

Szereplők 
Flipper (delfin): Lippai László
Lopaka (kisfiú): Minárovits Péter (1. évadban), Markovics Tamás (2. és 3. évadban)
Dexter (polip): Bognár Tamás (1. évadban), Borbiczki Ferenc (2. és 3. évadban)
Vidra: Seder Gábor (1. és 3. évadban), Gubányi György István (2. évadban), Pipó László (2. évadban)
Rája: ? (1. évadban), ? (2. évadban), Pál Tamás (3. évadban)
Pufi (gömbhal): ? (1. évadban) ? (2. évadban), Czető Roland (3. évadban)
Őrmester (vízikígyó): Rudas István (1. és 2. évadban), Imre István (3. évadban)
Csepp (sovány cápa): Csuha Lajos
Uszony (nagy cápa):  Szinovál Gyula (1. évadban), Vári Attila (2. és 3. évadban)
Hólyag (buta cápa): Vári Attila (1. évadban), Szinovál Gyula (2. és 3. évadban)
Kapuna törzsfőnök: Kardos Gábor (1. és 2. évadban), Faragó András (3. évadban)
Bia (Kapuna felesége): Némedi Mari (1. és 2. évadban), Szórádi Erika (3. évadban)
Bolo (Kapuna fia): Seszták Szabolcs (1. évadban), Kapácsy Miklós (2. és 3. évadban)
Nola (Lopaka barátnője): Molnár Ilona
Bomana (Lopaka édesapja): Tarján Péter (1. és 3. évadban), Bartók László (2. évadban)
Kerava: Vizy György (1. évadban), Kertész Péter (2. és 3. évadban)
Kelebes (teknős): Kertész Péter
Spike (szőke kisfiú): Bartucz Attila
Troy professzor (Spike édesanyja): Molnár Zsuzsa
Goose (Troy asszisztense): Dányi Krisztián
Ultra (rózsaszín delfin): Pekár Adrienn
Barnibus Crab (modern kalózvezér): Pálfai Péter
Kim (Barnibus unokahúga): Dögei Éva
Simon (Barnibus társa): Oroszi Tamás
További magyar hangok (1. évadban): Bodrogi Attila, Bolla Róbert, Bókai Mária, Hegedűs Miklós, Imre István, Katona Zoltán, Mánya Zsófia, Megyeri János, Moser Károly, Némedi Mari, Németh Kriszta, Pálfai Péter, Pálmai Szabolcs, Szokol Péter, Várkonyi András, Végh Ferenc
További magyar hangok (2. évadban): Balázsi Gyula, Beratin Gábor, Bodrogi Attila, Gubányi György István, Gruiz Anikó, Kövesi László, Pipó László, Szalay Imre, Végh Ferenc
További magyar hangok (3. évadban): Bácskai János, Berecz Kristóf Uwe, Bolla Róbert, Csifó Dorina, Csík Csaba Krisztián, Grúber Zita, Gubányi György István, Hermann Lilla, Makay Andrea, Nádasi Veronika, Szinovál Gyula, Szokol Péter, Vadász Bea

Epizódok

Források

További információk 
 
 Flipper és barátai a yoramgrossfilms.com.au-n 

1999-ben bemutatott ausztrál televíziós sorozatok
Ausztrál rajzfilmsorozatok
Fantasy televíziós sorozatok
2005-ben befejezett ausztrál televíziós sorozatok